Мустафа Бунду Шонг Хамес (; 27 февраля 1997, Фритаун, Сьерра-Леоне) — сьерра-леонский футболист, нападающий клуба «Орхус» и сборной Сьерра-Леоне.

Карьера

Клубная карьера 
Выступал в английском любительском футбольном клубе «Херефорд».

31 августа 2016 года подписал годичный контракт с датским клубом «Орхус», пройдя просмотр. Выступал за молодёжную команду, после стал привлекаться к основе. 23 октября 2016 года дебютировал в датской Суперлиге в поединке против «Брондбю», выйдя на замену на 78-й минуте вместо Мартина Спельманна. В декабре 2016 года продлил контракт с «Орхусом» до 2021 года. В сентябре 2019 года забил четыре гола, включая хет-трик в ворота «Ольборга», и отдал две голевые передачи, за что был назван лучшим игроком месяца в Суперлиге.

6 августа 2020 года перешёл в бельгийский «Андерлехт», подписав четырёхлетний контракт. Предположительная сумма трансфера — около €3 млн. В Жупилер-про-лиге дебютировал 13 сентября 2020 года в матче против «Серкль Брюгге», заменив на 80-й минуте Жереми Доку.

26 января 2021 года отправился в аренду в датский «Копенгаген» на оставшуюся часть сезона с опцией выкупа. За «Копенгаген» дебютировал 3 февраля 2021 года в матче против «Ольборга», выйдя на замену на второй тайм. 22 апреля 2021 года в матче против «Мидтьюлланна» забил свой первый гол за «Копенгаген». По окончании сезона 2020/21 не был выкуплен «Копенгагеном» и вернулся в «Андерлехт».

31 августа 2021 года вернулся в «Орхус», отправившись в аренду на один год с опцией выкупа.

Международная карьера 
За сборную Сьерра-Леоне дебютировал 4 сентября 2019 года в матче первого раунда квалификации чемпионата мира 2022 против сборной Либерии.

13 ноября 2020 года в матче квалификации Кубка африканских наций 2021 против сборной Нигерии забил свой первый гол за сборную Сьерра-Леоне.

Был включён в состав сборной на Кубок африканских наций 2021.

Достижения 
 Игрок месяца в Суперлиге: сентябрь 2019

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Сьерра-Леоне
Игроки сборной Сьерра-Леоне по футболу
Игроки ФК «Орхус»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Копенгаген»